У квантовій механіці 3-jm-символи Вігнера, або як їх ще називають 3j-символи, що співвідносяться з коефіцієнтами Клебша — Ґордана так:

Зворотне відношення 

Зворотне відношення можна знайти приймаючи до уваги, що j1 - j2 - m3 є цілим числом й роблячи заміну

Властивості симетрії 

Завдяки їх властивостям симетрії користуватися 3j-символами значно зручніше, ніж коефіцієнтами Клебша — Ґордана. 
3j-символ є інваріантним (не змінює свого значення) щодо парної кількості перестановок його стовпчиків:

В той час як непарна кількість перестановок його стовпчиків додає фазовий множник, який в залежності від суми j1+j2+j3 може приймати значення 1 чи -1

Зміна знаку на протилежний біля усіх квантових чисел  додає такий же фазовий множник:

Правила відбору 

3j-символи Вігнера завжди рівні нулю за виключенням випадків, коли одночасно виконуються всі такі умови:

 є цілим числом

 

 («правило трикутника»).

Обчислення 

Явний вираз для обчислення 3j-символу є досить громіздким й може бути записаний так:
 
де знак ! вказує на факторіал числа, а сумування проводиться по всім цілим z. Але оскільки факторіал від'ємного числа дорівнює , то маємо скінченне число членів суми.

Формули для 3j-символів для простих випадків 

Випадок 
.

Випадок 

Випадок 

Випадок

Скалярний інваріант 

Стискуюче відображення добутку трьох станів обертання з 3j-символом,

є інваріантним щодо операцій обертання.

Відношення ортогональності 

де  та  є символами Кронекера.

Відношення до сферичних гармонік

Результат обчислення інтегралу від добутку трьох сферичних гармонік можна подати у вигляді 3j-символів таким чином

де ,  та  — цілі числа.

Відношення до інтегралів спін-зважених сферичних гармонік

Інші властивості

Див.також
 коефіцієнти Клебша — Ґордана
 Сферичні гармоніки
 6j-символи
 9j-символи
 12j-символи
 15j-символи

Джерела 

L. C. Biedenharn and J. D. Louck, Angular Momentum in Quantum Physics, volume 8 of Encyclopedia of Mathematics,  Addison-Wesley, Reading, 1981.
 D. M. Brink and G. R. Satchler, Angular Momentum, 3rd edition, Clarendon, Oxford, 1993.  
 A. R. Edmonds,  Angular Momentum in Quantum Mechanics, 2nd edition, Princeton University Press, Princeton, 1960.

 D. A. Varshalovich, A. N. Moskalev, V. K. Khersonskii, Quantum Theory of Angular Momentum, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1988.
 E. P. Wigner, "On the Matrices Which Reduce the Kronecker Products of Representations of Simply Reducible Groups", unpublished (1940). Reprinted in: L. C. Biedenharn and H. van Dam, Quantum Theory of Angular Momentum, Academic Press, New York (1965).

Посилання 
 Калькулятор коефіцієнтів Вінера, створений Антоні Стоуном  (дає точну відповідь)
 Вебкалькулятор для коефіцієнтів Клебша-Ґордана, 3j- та 6j-символів (чисельно)
 Калькулятор для 369j-символів, розроблений у Plasma Laboratory of Weizmann Institute of Science  (чисельно)

Симетрія обертання
Представлення теорії групи Лі
Квантова механіка